HITS ist die Abkürzung für:

 hypertext-induced topic selection, ein Konzept zur automatischen Beurteilung von Webseiten anhand ihrer Verlinkung. Siehe Hubs und Authorities
 Heidelberger Institut für Theoretische Studien

In der Medizin:
 HITS (Herzbeuteltamponade Intoxikation Thromboembolie Spannungspneumothorax) siehe Herz-Lungen-Wiederbelebung#Kausale Behandlung
 High Intensity Transient Signal (Neurologie), Nachweis von Kontrastmittelübertritt vom rechten in das linke Herzen während der Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern

Hits steht für:
 Hits (Album), Kompilationsalbum von Joni Mitchell (1996)

Siehe auch:
 HIDS
 Hitz
 Pluralform zu Hit (englisch für erfolgreiches Lied, einen Schlag oder Treffer) siehe Hit

Abkürzung